Utah může být:
 Utah – stát na západě Spojených států amerických
 Utah County – okres v Utahu
 Utah (Illinois) – osada v Illinois
 Utah (Indiana) – osada v Indianě
 Utažské jezero (Utah Lake) – jezero v Utahu
 Utah (film) – americký film režiséra Johna Englishe z roku 1945
 USS Utah – různé lodě amerického námořnictva
 Utah Beach – kódové označení pláže při bitvě o Normandii
 Utah Phillips – americký odborář, písničkář a básník